Erber steht für:

Orte:
 Erber (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Erber (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Erber (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern

Unternehmen:
 Erber Group, österreichisches Biotechnologie-Unternehmen

Erber ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Taschl-Erber (* 1971), österreichische römisch-katholische Theologin
 Anton Erber (Jesuit) (auch Erberg, auch Anton Freiherr von Erber; 1695–1746), österreichischer Jesuit 
 Anton Erber (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Christl Erber (* 1940), österreichische Schauspielerin
 Georg Erber (* 1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Ökonometriker
 Gerhard Erber (1934–2021), deutscher Pianist

 Ursula Erber (* 1934), deutsche Schauspielerin
 Uschi Erber (* 1962), österreichische Filmeditorin